Michał Antoni Horain – wojski wileński, pisarz grodzki wileński
 Michał Piotr Horain (zm. 1769) – podkomorzy wileński, konfederat barski
 Michał Horain (generał) (1805–1855) – generał hiszpański
 Michał Horain (1797–1864) – polski inżynier, powstaniec listopadowy